Михаил Попруженко:
 Попруженко, Михаил Георгиевич (1866—1944) — доктор славянской филологии, профессор Новороссийского и Софийского университетов, академик Болгарской АН.
 Попруженко, Михаил Григорьевич (1854—1917) — российский педагог-математик.